Каиманеро има више значења:

 Каиманеро, Ел Келите (Амека), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Каиманеро (Гвасаве), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Каиманеро (Мокорито), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику